Alamanno Agostini Venerosi della Seta – politico e patriota italiano
 Alessandro Della Seta – archeologo, storico dell'arte greco-romana italiano
 Ferdinando Agostini Venerosi della Seta – politico, patriota e militare italiano
 Fabio Della Seta – scrittore, giornalista e poeta italiano
 Fabrizio Della Seta – musicologo italiano
 Lombardo della Seta – umanista e letterato italiano
 Pietro di Niccolao della Seta – mecenate italiano
 Roberto Della Seta – giornalista, storico e politico italiano
 Ugo Della Seta – docente e politico italiano